Urdinarán ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Urdinarán (1898–1961), uruguayischer Fußballspieler
 Santos Urdinarán (1900–1979), uruguayischer Fußballspieler